Termin Proteaza VII ima više značenja.

 Omptin, enzim
 Kaspaza-1, enzim